Medusenhaupt (lat. Caput Medusae) steht für:

 den Kopf der Medusa, siehe Gorgoneion

in der Zoologie

 den Schirm einer Qualle (Medusa)
 Gorgonenhäupter, eine Unterfamilie der Schlangensterne
 Astrophyton muricatum, ein Schlangenstern mit der deutschen Familienbezeichnung Gorgonenhaupt 
 eine veraltete Bezeichnung für bestimmte Fossilien von Schlangensternen sowie Seelilien und Haarsternen im Volksglauben 

in der Botanik und Mykologie

 Medusenhaupt-Winde, Convolvulus caput-medusae
 Medusenhaupt (Wolfsmilchgewächs), Euphorbia caput-medusae
 Medusenhaupt (Pilz), Psathyrella caputmedusae
 Medusenhaupt (Süßgras), Taeniatherum caput-medusae

in der Medizin

 Caput medusae, ausgeprägte Venen im Bereich des Bauchnabels

in der Literatur

 Medusenhaupt (Essay), ein Essay von Sigmund Freud

Siehe auch:
 Astrophytum caput-medusae syn. Digitostigma caput-medusae
 Bulbine caput-medusae
 Hericium caput-medusae
 Myriophyllum caput-medusae
 Tillandsia caput-medusae